Staberl ist

 ein kleiner Stock (Stab)
 Staberl (Theater), eine Theaterfigur
 ein Pseudonym des Wiener Journalisten Richard Nimmerrichter (1920–2022)

Siehe auch:
 Stabel